Кумановското мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. В 2013 година започва изграждане на нова сграда на мюфтийството, която отваря врати на 11 юли 2016 година в присъствието на кмета на Бурса Реджеп Алтепе.

Храмове

Бележки